Pektaş ist der Familienname folgender Personen:

 Mihri Pektaş (auch Mihri Bektaş; 1895–1979), türkische Politikerin
 Uğur Pektaş (* 1979), türkischer Schauspieler